Denumirea de Petrovo se poate referi la una din următoarele localități din Bulgaria:

 Petrovo, un sat în comuna Sandanski, regiunea Blagoevgrad;
 Petrovo, un sat în comuna Stara Zagora, regiunea Stara Zagora.